

Андрієвське — село, Бабушкінський район, Вологодська область
 Андрієвське — присілок, Ленінський міський округ, Московська область

Див. також 
 Андреєвське